El término arroyo Tres Cruces puede referirse a:

Arroyo Tres Cruces: curso de agua argentino.
Arroyo Tres Cruces: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Tacuarembó.
Arroyo Tres Cruces Grande: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas.
Arroyo Tres Cruces Chico: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas.